Csehország
Ohrazenice, 1960-ban Pardubicéhez csatolt község
Ohrazenice, település a Příbrami járásban
Ohrazenice, település a Semilyi járásban
Ohrazenice, Volenice önkormányzathoz tartozó település